Mahraun ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Mahraun (1890–1950), Gründer und „Hochmeister“ des Jungdeutschen Ordens
 Johannes Mahraun (1838–1902), deutscher Philologe